Станіслав Правдивець (,  5 грудня 2004, Кропивне, Україна), відоміший під псевдонімом Sabyst () — діджей та музичний продюсер у жанрі електронної танцювальної музики.

Кар'єра 
Свою кар'єру він розпочав 2021 року. Цього року він випустив свій перший сингл під назвою Jump (), але цей проект не зазнав великої уваги слухачів. Після того було випущено ще декілька проєктів, які потроху набирали прослуховування. Але вже 21 березня 2022 року вийшов його наступний сингл War (), який став найуспішнішим з його проектів, що ще більше привернуло увагу до війни в Україні.

Дискографія 
 Jump (2021)
 Sweet (2021)
 No Ozone (2021)
 Master (2021)
 Katana Sword (2021)
 Lokatel (2022)
 War (2022)

Примітки 

Ді-джеї
Українські музичні продюсери